«Уикенд» () — фильм британского режиссёра Эндрю Хэй, короткая история отношений двух мужчин, которые случайно встретились в баре и провели вместе 48 часов.

Сюжет 

Однажды в пятницу после вечеринки с друзьями Рассел отправляется в гей-клуб в Ноттингеме и встречает там Глена. На следующее утро Глен расспрашивает Рассела о событиях предыдущей ночи, о том что случилось, когда они встретились в клубе. Глен записывает ответы на диктофон, объясняя, что интервью ему необходимо для арт-проекта о гей-сексе и нежелании общества обсуждать эту тему. 

Следующие нескольких дней Глен и Рассел проводят вместе, разговаривают, курят травку и занимаются сексом. 
Глен не ждёт от этой встречи ничего особенного, он уже имеет неудачный опыт отношений и не верит в любовь. Кроме того, ему пора отправляться в США, откуда он уже не вернётся. Рассел — довольно замкнутый человек, он провёл детство в приемных семьях и не знает, кто его настоящие родители. Рассел хоть и является открытым геем, всё же старается лишний раз эту тему не обсуждать даже со своими друзьями. Он пытается убедить Глена, что в отношениях между людьми может быть нечто большее, чем просто хороший секс, а Глен учит Рассела, что не нужно бояться открыто демонстрировать гомосексуальность. Мужчины ещё не знают, что эти выходные изменят их жизнь.

В ролях 
 Том Каллен — Рассел
 Крис Нью — Глен
 Джонатан Рейс — Джейми
 Лора Фриман — Джилл Лоретто Мюррей — Кэти Джонатан Райт — Джонни Сара Чарм — Хелен''

Отзывы 
Фильм был хорошо встречен критиками. На сайте Rotten Tomatoes 95% критиков (из 59 рецензентов) дали картине положительную оценку со средним баллом 7.8 из 10 возможных.
 
Выдержка из обзора фильма в журнале Искусство кино:
В меру натуралистичный, откровенный и в то же время лишенный грубой сентиментальности, фильм Эндрю Хая – довольно редкий экземпляр: это история любви, кажущаяся вполне правдоподобной... Опытный монтажер Эндрю Хай оказался талантливым сценаристом и режиссёром: тщательно выписанные, живые, объемные персонажи с яркими характерами, блестяще сыгранные двумя молодыми актерами, а также профессиональная работа оператора Урсулы Понтикос - несомненные достоинства этой визуально органичной экспрессивной картины.

Награды 
Фильм получил следующие награды и призы:
 Приз зрителей на фестивале SXSW, 2011 год
 Приз большого жюри на кинофестивале Аутфест, 2011 год
 Премия Лондонского кружка кинокритиков, 2012 год
 Премия «Лучший на фестивале» кинофестиваля в Нешвилле, 2011 год
 Премия «MovieZone Award» на Международном кинофестивале в Роттердаме, 2012 год
 Приз зрительских симпатий на фестивале Фреймлайн, 2011 год

Примечания

Ссылки 
 
 
 Страница фильма на сайте Metacritic
 Официальный сайт фильма

Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 2011 года
Фильмы Эндрю Хэйга
Фильмы-драмы Великобритании
Независимые фильмы Великобритании
Фильмы ЛГБТ-тематики Великобритании
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности